L'Open d'Andorre de squash 2015 est un tournoi de squash qui se déroule du 20 au  à Anyós en Andorre. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Edmon López.

Karim Abdel Gawad remporte la finale en s'imposant face à Tom Richards.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash en Andorre
Sport en avril 2015
Squash en 2015
Sport en Andorre en 2015